M может означать:
 M (латиница) — тринадцатая буква латинского алфавита.
 М (кириллица) — четырнадцатая буква русского алфавита.
 Μ (греческий алфавит) — двенадцатая буква греческого алфавита.
 ℳ — рукописная заглавная буква латиницы, код в стандарте Юникод — U+2133.

В науке 
 M — римская цифра, обозначающая тысячу (1000); от  — тысяча.
 м — обозначение метра: единицы измерения длины в системе СИ.
 м — обозначение милли-: приставка в международной системе единиц и некоторых других.
 М — обозначение мега-: приставка в международной системе единиц и некоторых других.
 М — обозначение для единицы молярности, то есть концентрации, равная 1 моль/л.
 Число Маха — безразмерная единица скорости, обозначается буквой M. Показывает отношение скорости тела или потока газа к скорости звука в среде при данных условиях.
 М-теория — всеобщая физическая теория.
 M — в популяционной генетике обозначение гаплогруппы M (мтДНК) и гаплогруппы M (Y-ДНК)
 M — приставка, обозначающая принадлежность объекта к каталогу Мессье.

В технологиях 
 M (формат видеокассет), устаревший формат записи.
 M band, радиочастоты от 60 до 100 ГГц.
 M (язык программирования), разработанный Microsoft.
 m (язык программирования mShell) — интерпретируемый язык программирования, разработан Airbit AG для быстрого написания программ непосредственно на мобильных устройствах под Symbian OS. Начиная с версии 3.01 имеется опция статического компилирования.

В искусстве 
 
 M — кодовое имя главы MI6 в фильмах и новелах о Джеймсе Бонде.
 «M» — песня группы The Cure с альбома Seventeen Seconds.
 -M- — псевдоним французского музыканта Матье Шедида.
  — мини-альбом южнокорейской группы BIGBANG.

Техника 
 М — серия советских пассажирских паровозов.
 М — серия подводных лодок типа «Малютка».
 М — трамвайный вагон, выпускавшийся в СССР.
 M — маршрут нью-йоркского метро.

Обозначения 
 М. — обозначение Москвы в каталожных карточках библиотек и выходных данных изданий.
 М — обозначение входов в метро.
 М — обозначение входов в мужской туалет.
 М — заводской шифр, применявшийся в КБ Сухой, для обозначения проекта модификации истребителя-перехватчика Су-13.
 М — обозначение мобилизации.
 ℳ (или M) — обозначение немецкой марки до Второй Мировой войны.

См. также